Заман — российская музыкальная группа, выступающая в жанре World Music, исполняющая песни на башкирском, русском, английском и казахском языках. В основе стиля группы лежит башкирский фольклор. Репертуар группы «ЗАМАН» включает в себя авторские композиции и современные обработки башкирских народных песен.

Коллектив основан в Москве в 2014 году гитаристом и продюсером — Радмиром Муфтахиным.

«Заман» с тюркского языка переводится, как «время», «эпоха». Главной задачей коллектива является сохранение башкирских национальных традиций через синтез фольклора и современной музыки.

Состав коллектива 
 Муфтахин Радмир — руководитель группы, гитара, думбыра.
 Муфтахина Елена — солистка группы, вокал, кубыз.
 Хамзин Айдар — композитор, клавиши, вокал.
 Рахимов Ришат — бас-гитара, саксофон, диджериду, вокал, калимба.
 Попов Александр — ударные, перкуссия.
 Илембетов Ислам — курай.
 Шарафутдинова Эльза — флейта.
 Еретин Василий — горловое пение, труба.

Достижения 
Дебют коллектива состоялся в 2014 году в Государственном Центральном Концертном Зале «Россия» СК «Лужники», где коллектив представил Республику Башкортостан на общегородском празднике тюркских народов — «Новруз».
 Группа «ZAMAN» заняла I место в отборочном туре конкурса «Turkvision — 2014» в Республике Башкортостан и достойно представил Республику на Международном Телевизионном Конкурсе «Turkvision — 2014». По мнению авторитетного жюри и смс голосованию, коллектив занял почётное III место, войдя в тройку лучших коллективов Азии.
 «ЗАМАН» занял II место на Международном Конкурсе Малых Народов «Suns Europe — 2015» (Удинэ, Италия), где группа представила Республику Башкортостан (Россию). Более 30 коллективов боролись за право продемонстрировать культуру своего народа в финале конкурса.
 В 2016 году группа «Заман» приняла участие в концертной программе «Королевам красоты» Народного Артиста РСФСР — Рената Ибрагимова в Московском Международном Доме Музыки.
 В 2016 году группа номинирована на первую российскую премию в области этнической музыки «Russian World Music Awards».
 В 2016 г. (ноябрь) — Zaman — представитель России в ЮНЕСКО в г. Риге на International Day for Tolerance (Международный день толерантности), проводимый при поддержке ООН.
 В 2017 г. (февраль) — состоялась премьера дебютного клипа на песню Хыуытма / Пульсом диких птиц (версии на башкирском и русском языках).
 В 2017 г. (апрель) — группа выступила на Международном конкурсе-фестивале «Liet international — 2017» с песней «Хыуытма» (г. Кеутукейну, Норвегия).
 В 2017 г. (июнь) — состоялся большой сольный концерт группы «Заман» в рамках фестиваля «Nomad way» и «Astana Expo 2017» (г. Астана, Казахстан).
 В 2017 (ноябрь) — по приглашению министерства культура Саксонии -Анхальт (Германия) группа выступила с сольным концертом в городе Галле, в Средневековом замке Roter Turm.
 2018 (январь) — группа Заман представила Республику Башкортостан в телевизионном шоу "Новая Звезда" на федеральном телеканале "Звезда".
 2018 (март) — 1 марта состоялся большой сольный концерт группы Заман в Московском Мюзик - Холле.
 2018 (май) — 21-24 мая группа представила Башкортостан на международном конкурсе Liet International в городе Leeuwarden (Friesland, The Netherlands) (аналог Евровидения, только песни исполняются на родном языке участников - представителей малых народов).
Вокально — инструментальный ансамбль был не раз отмечен «Почетной грамотой» Министра Культуры Республики Башкортостан, а также награждён Грантом Главы Республики за сохранение, популяризацию национальной культуры и формирование положительного имиджа Республики Башкортостан в России и за рубежом.

Примечания

Ссылки 
 https://soundcloud.com/zamanmusicofficial
 https://www.youtube.com/channel/UCj_cxUn7ySzjgykYElLcQlg 
 https://vk.com/zamanmusicofficial
 http://www.bashinform.ru/m/news/1028510-v-rossiyskom-teleshou-novaya-zvezda-bashkiriyu-predstavlyaet-etno-proekt-zaman-/ 
 https://kr-znamya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11137:-----leurovisionr&catid=46:day&Itemid=82
 http://www.bashinform.ru/news/874624-bashkirskiy-etno-proekt-zaman-iz-moskvy-nominirovan-na-premiyu-russian-world-music-awards/ 
 http://new.kurultay-ufa.ru/ru/2016/07/13/башкирский-этно-проект-заман-из-мос/
 http://www.bashinform.ru/news/797762-bashkirskiy-etno-proekt-zaman-priznan-odnim-iz-luchshikh-natsionalnykh-kollektivov-na-mezhdunarodnom/#ixzz3ueCxbCPY 
 https://web.archive.org/web/20170822014021/http://tv-rb.ru/novosti/culture/bashkir_ethno_project_zaman_is_recognized_as_one_of_the_best_national_teams_in_the_world/
 http://ufavesti.ru/70289-v-moskovskom-shatre-ramadana-proshel.html 
 http://eurovoix-world.com/bashkortostan-zaman-to-suns-europe/ 
 http://в-деталях.рф/башкирский-этно-проект-заман-из-мос/580485/
 https://web.archive.org/web/20160920164508/http://bashpredmsk.bashkortostan.ru/press-center/moskovskiy-etno-shou-proekt-zaman-predstavit-bashkortostan-v-polufinale-konkursa
 http://www.bashinform.ru/news/848524-bashkirskiy-etno-proekt-zaman-vystupil-v-germanii-s-solnym-kontsertom/ 
 https://web.archive.org/web/20170822021540/http://tv-rb.ru/novosti/culture/kurai_again_conquers_the_european_audience/?sphrase_id=138834
 https://web.archive.org/web/20160810201955/http://eurovoix-world.com/turkvizyon16-russian-participation-dependent-on-better-relations/
 https://www.lci.fr/insolite/le-liet-international-ou-l-eurovision-tres-particulier-des-langues-regionales-2088388.html 
 https://www.geelvinck.nl/zaman-muzikale-hommage-aan-het-bashkierse-ruiterbeeld/#more-42577 

Музыкальные коллективы России